Кубок независимости Армении по футболу 2004 года — 13-й розыгрыш национального Кубка среди 18 команд Премьер-лиги и Первой лиги.

Турнир начался с 1/16 финала 10 марта и завершился 27 мая 2004 года. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Мика» (Аштарак) стартовала в розыгрыше с 1/8 финала.

В первом матче 1/8 финала между ереванскими «Киликией» и «Динамо» было зафиксировано 3 хет-трика, авторами которых стали игроки «Киликии» Сергей Эрзрумян, Сурен Атоян и Ншан Эрзрумян.

Результаты

1/16 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша победители определялись по результату одного матча. Матчи прошли 10 марта 2004 года.

1/8 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и далее победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 14 и 15 марта 2004 года.

Ответные матчи прошли 18 и 19 марта 2004 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 22 и 23 марта 2004 года.

Ответные матчи прошли 26 и 27 марта 2004 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 3 апреля 2004 года.

Ответные матчи прошли 21 апреля 2004 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2004
 Первая лига Армении по футболу 2004

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на foot.dk 

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2004 году
Спорт в Армении в 2004 году